«Faccetta nera» () — итальянский фашистский марш, составленный по личному приказу Бенито Муссолини во время Второй итало-эфиопской войны. Песня повествует о рабыне-эфиопке, освобождённой
чернорубашечниками и доставленной в Рим, где она стала членом фашистской милиции и даже увидела Дуче и короля Италии
Виктора Эммануила III. Русского перевода долгое время не имела.

Автор слов — Ренато Микели, автор музыки — Марио Руккьоне.

Примечания 

Итальянский фашизм
Песни на итальянском языке
Бенито Муссолини